Neporadza (okres Rimavská Sobota), een Slowaakse gemeente in de regio Banská Bystrica, in het district Rimavská Sobota
 Neporadza (okres Trenčín), een Slowaakse gemeente in de regio Trenčín, in het district Trenčín